Мо́дус (от  — мера; способ; образ, вид).

 Модус в лингвистике — один из двух наиболее общих компонентов смысла высказывания.
 Модус в риторике — способность к качественной характеристике ощущений.
 Модус в критическом дискурс-анализе — средство передачи смысла (текст, звук, видеоряд и др. — см. мультимодальность (гуманитарные науки).
 Модус в музыке.
 в многоголосной музыке Арс антиква — фиксированная ритмическая фигура (формула), в совокупности всех её длительностей образующая счётную единицу трёхдольного метра («мензуры»); см. Модальная нотация.
 то же, что церковный тон (лад) григорианской монодии.
 Модус в праве — в российском праве понятие, близкое к правовому статусу.
 Модус в истории российского права — значение термина в XIX веке, как одна из характеристик безвозмездных юридических сделок.
 Модус в философии — способ существования или действия чего-либо, а также разновидность силлогизма.
 Модус в технике — одна из характеристик сборных систем, чаще всего в электронике и строительстве: МОДульные Универсальные Системы (электроника) МОДульные Универсальные Сооружения (строительство). В строительстве применяются Блок-боксы, вагон-дома или контейнеры МОДУС.
 Модус в логике — каждый из видов категорического силлогизма.